Ammoniummolybdat steht für mehrere verschiedene Verbindungen:

 Ammoniumorthomolybdat (NH4)2MoO4 (CAS-Nummer: 13106-76-8)
 Diammoniumdimolybdat (NH4)2Mo2O7 (CAS-Nummer: 27546-07-2)
 Ammoniumtetramolybdat (NH4)2Mo4O13 · 2 H2O (CAS-Nummer: 12207-64-6)
 Ammoniumheptamolybdat (NH4)6Mo7O24 · 4 H2O (CAS-Nummer: 12054-85-2)
 Ammoniumoctamolybdat (NH4)4Mo8O26 · 5 H2O (CAS-Nummer: 27546-07-2)
 Ammoniumdecamolybdat (NH4)4Mo10O32 · 2 H2O